Zeit der Rache steht für folgende Filme:

 Zeit der Rache (1981) (Tiempo de Revancha), argentinischer Film von Adolfo Aristarain 
 Zeit der Rache (1984) (Violated), US-amerikanischer Film von Richard Cannistraro 
 Zeit der Rache (1986) (The Ladies Club), US-amerikanischer Film von Janet Greek 
 Zeit der Rache (1990), österreichischer Film von Anton Peschke 
 Zeit der Rache (2002), deutscher Fernsehfilm von Friedemann Fromm 
 Zeit der Rache – Im Namen des Vaters (Skills), schwedischer Film von Johannes Pinter (2010) 
 Die Zeit der Rache (A Time to Revenge), US-amerikanischer Film von John Harwood (1997)